

Рошфор () - муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Рошфор () - муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя

 Рошфор-Монтань — муніципалітет у департаменті Пюї-де-Дом
 Рошфор-Самсон — муніципалітет у департаменті Дром
 Рошфор-ан-Івлін — муніципалітет у департаменті Івлін
 Рошфор-ан-Вальден — муніципалітет у департаменті Дром
 Рошфор-ан-Терр — муніципалітет у департаменті Морбіан
 Рошфор-дю-Гар — муніципалітет у департаменті Гар
 Рошфор-сюр-Бревон — муніципалітет у департаменті Кот-д'Ор
 Рошфор-сюр-Луар — муніципалітет у департаменті Мен і Луара
 Рошфор-сюр-Ненон — муніципалітет у департаменті Жура
 Рошфор-сюр-ла-Кот — муніципалітет у департаменті Верхня Марна

Рошфор — громада в кантоні Невшатель

Див. також 
 Rochefort — торговельна марка бельгійського траппістського пива